Joseph Henry Delaney ist der Name folgender Personen:

 Joseph Henry Delaney (1932–1999), US-amerikanischer Jurist und Science-Fiction-Autor, siehe Joseph H. Delaney
 Joseph Henry Delaney (1945–2022), britischer Fantasy-Autor, siehe Joseph Delaney (Schriftsteller)